Émilie Vina (ur. 24 marca 1982 w Bonneville) – francuska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Taninges Praz de Lys.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Émilie Vina pojawiła się 5 stycznia 2000 roku w Furtwangen, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajęła 23. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. Jeszcze w tym samym miesiącu wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, jednak zajmowała miejsca poza czołową trzydziestką. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając na rozgrywanych w 2002 roku mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie była między innymi szósta na dystansie 15 km klasykiem oraz siódma w begu na 5 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutowała 7 grudnia 2002 roku w Davos, zajmując 69. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobyła 23 października 2004 roku w Düsseldorfie za trzynaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2004/2005, który ukończyła na 60. pozycji. Startowała na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku oraz rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver, ale indywidualnie spisywała się słabo. Wspólnie z koleżankami zajęła jednak dziewiąte miejsce w sztafecie w Turynie. Kilkakrotnie brała udział w mistrzostwach świata, a najlepsze rezultaty osiągnęła podczas MŚ w Val di Fiemme w 2003 roku, gdzie w sztafecie także była dziewiąta, a w sprincie stylem dowolnym zajęła 36. miejsce. Startowała również w zawodach FIS Marathon Cup, zajmując między innymi dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2008/2009. Raz stanęła na podium: 9 lutego 2009 roku była druga we francuskim maratonie Transjurassienne, ulegając tylko swe rodaczce Karine Philippot. W 2012 roku zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 60.
 sezon 2005/2006: 77.
 sezon 2006/2007: 89.
 sezon 2007/2008: 80.
 sezon 2009/2010: 89.
 sezon 2010/2011: 61.

Miejsca na podium  
Vina nigdy nie stała na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 10.
 sezon 2011/2012: 16.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Francuscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982